Aaron Slegers (né en 1992), joueur de baseball américain
 Bart Slegers (né en 1964), acteur néerlandais
 Bercy Slegers (née en 1976), femme politique belge
 Lieve Slegers (née en 1965), athlète belge, spécialiste de la course de fond